Амофіла (Ammophila) — рід перетинчастокилих комах родини сфецид (Sphecidae). Містить понад 200 видів.

Поширення 
Представники роду поширені у помірних регіонах. В Україні трапляється 11 видів. Амофіла сарептська (A. sareptana) занесена до Червоної книги України як рідкісний вид.

Опис 
Стрункі видовжені оси завдовжки 12-25 мм. Найбільший вид Ammophila procera сягає 38 мм завдовжки. Черевце довге, перший тергіт черевця тонкий та видовжений. Основа черевця червоного кольору, а кінець чорного. Крила прозорі. Мандибули довгі і сильні, у самиць мають три зуби, а у самців — один.

Спосіб життя 
Амофіли гніздяться у піску. Звідси і назва роду: Ammophila від  — «пісок», та  — «любов». Самиця риє нірку з однією камерою, куди складає паралізованих гусениць або личинок інших комах. Потім оса в нору відкладає яйця та закриває вхід камінчиком або пробкою з піску. Паралізовані гусениці служать поживою для потомства оси.

Види 

 Ammophila aberti Haldeman, 1852
 Ammophila acuta  (Fernald, 1934)
 Ammophila adelpha Kohl, 1901
 Ammophila aellos Menke, 1966
 Ammophila afghanica Balthasar, 1957
 Ammophila albotomentosa Morice, 1900
 Ammophila altigena Gussakovskij, 1930
 Ammophila aphrodite Menke, 1964
 Ammophila apicalis Guérin-Méneville, 1835
 Ammophila arabica W.F. Kirby, 1900
 Ammophila ardens F. Smith, 1868
 Ammophila areolata Walker, 1871
 Ammophila argyrocephala Arnold, 1951
 Ammophila arnaudi Tsuneki, 1976
 Ammophila arvensis Lepeletier de Saint Fargeau, 1845
 Ammophila asiatica Tsuneki, 1971
 Ammophila assimilis Kohl, 1901
 Ammophila atripes F. Smith, 1852
 Ammophila aucella Menke, 1966
 Ammophila aurifera R. Turner, 1908
 Ammophila azteca Cameron, 1888
 Ammophila barbara (Lepeletier de Saint Fargeau, 1845)
 Ammophila barbarorum Arnold, 1951
 Ammophila basalis F. Smith, 1856
 Ammophila bechuana (R. Turner, 1929)
 Ammophila bella Menke, 1966
 Ammophila bellula Menke, 1964
 Ammophila beniniensis (Palisot de Beauvois, 1806)
 Ammophila boharti Menke, 1964
 Ammophila bonaespei Lepeletier, 1845
 Ammophila borealis Li and C. Yang, 1990
 Ammophila braunsi (R. Turner, 1919)
 Ammophila breviceps F. Smith, 1856
 Ammophila brevipennis Bingham, 1897
 Ammophila californica Menke, 1964
 Ammophila calva (Arnold, 1920)
 Ammophila campestris Latreille, 1809
 Ammophila caprella Arnold, 1951
 Ammophila cellularis Gussakovskij, 1930
 Ammophila centralis Cameron, 1888
 Ammophila clavus (Fabricius, 1775)
 Ammophila cleopatra Menke, 1964
 Ammophila clypeola Li and C. Yang, 1990
 Ammophila coachella Menke, 1966
 Ammophila conditor F. Smith, 1856
 Ammophila confusa A. Costa, 1864
 Ammophila conifera (Arnold, 1920)
 Ammophila cora Cameron, 1888
 Ammophila coronata A. Costa, 1864
 Ammophila crassifemoralis (R. Turner, 1919)
 Ammophila cybele Menke, 1970
 Ammophila dantoni Roth in Nadig, 1933
 Ammophila dejecta Cameron, 1888
 Ammophila dentigera Gussakovskij, 1928
 Ammophila deserticola Tsuneki, 1971
 Ammophila djaouak de Beaumont, 1956
 Ammophila dolichocephala Cameron, 1910
 Ammophila dolichodera Kohl, 1884
 Ammophila dubia Kohl, 1901
 Ammophila dysmica Menke, 1966
 Ammophila elongata Fischer de Waldheim, 1843
 Ammophila erminea Kohl, 1901
 Ammophila evansi Menke, 1964
 Ammophila exsecta Kohl, 1906
 Ammophila extremitata Cresson, 1865
 Ammophila eyrensis R. Turner, 1908
 Ammophila femurrubra W. Fox, 1894
 Ammophila fernaldi (Murray, 1938)
 Ammophila ferrugineipes Lepeletier de Saint Fargeau, 1845
 Ammophila ferruginosa Cresson, 1865
 Ammophila filata Walker, 1871
 Ammophila formicoides Menke, 1964
 Ammophila formosensis Tsuneki, 1971
 Ammophila ganquana Yang and Li, 1989
 Ammophila gaumeri Cameron, 1888
 Ammophila globifrontalis Li and Ch. Yang, 1995
 Ammophila gracilis Lepeletier de Saint Fargeau, 1845
 Ammophila gracillima Taschenberg, 1869
 Ammophila guichardi de Beaumont, 1956
 Ammophila haimatosoma Kohl, 1884
 Ammophila harti (Fernald, 1931)
 Ammophila hemilauta Kohl, 1906
 Ammophila hermosa Menke, 1966
 Ammophila heteroclypeola Li and Xue, 1998
 Ammophila hevans Menke, 2004
 Ammophila heydeni Dahlbom, 1845
 Ammophila holosericea (Fabricius, 1793)
 Ammophila honorei Alfieri, 1946
 Ammophila horni von Schulthess, 1927
 Ammophila hungarica Mocsáry, 1883
 Ammophila hurdi Menke, 1964
 Ammophila iliensis Kazenas, 2001
 Ammophila imitator Menke, 1966
 Ammophila induta Kohl, 1901
 Ammophila infesta F. Smith, 1873
 Ammophila insignis F. Smith, 1856
 Ammophila insolata F. Smith, 1858
 Ammophila instabilis F. Smith, 1856
 Ammophila juncea Cresson, 1865
 Ammophila kalaharica (Arnold, 1935)
 Ammophila karenae Menke, 1964
 Ammophila kennedyi (Murray, 1938)
 Ammophila koppenfelsii Taschenberg, 1880
 Ammophila laeviceps F. Smith, 1873
 Ammophila laevicollis Ed. André, 1886
 Ammophila laevigata F. Smith, 1856
 Ammophila lampei Strand, 1910
 Ammophila laticeps (Arnold, 1928)
 Ammophila lativalvis Gussakovskij, 1928
 Ammophila leclercqi Menke, 1964
 Ammophila leoparda (Fernald, 1934)
 Ammophila macra Cresson, 1865
 Ammophila marshi Menke, 1964
 Ammophila mcclayi Menke, 1964
 Ammophila mediata Cresson, 1865
 Ammophila menghaiana Li and Ch. Yang, 1989
 Ammophila meridionalis Kazenas, 1980
 Ammophila mescalero Menke, 1966
 Ammophila mimica Menke, 1966
 Ammophila mitlaensis Alfieri, 1961
 Ammophila modesta Mocsáry, 1883
 Ammophila moenkopi Menke, 1967
 Ammophila monachi Menke, 1966
 Ammophila mongolensis Tsuneki, 1971
 Ammophila murrayi Menke, 1964
 Ammophila nancy Menke, 2007
 Ammophila nasalis Provancher, 1895
 Ammophila nasuta Lepeletier de Saint Fargeau, 1845
 Ammophila nearctica Kohl, 1889
 Ammophila nefertiti Menke, 1964
 Ammophila nigricans Dahlbom, 1843
 Ammophila nitida Fischer de Waldheim, 1834
 Ammophila novita (Fernald, 1934)
 Ammophila obliquestriolae Yang and Li, 1989
 Ammophila obscura  Bischoff, 1912
 Ammophila occipitalis F. Morawitz, 1890
 Ammophila pachythoracalis Yang and Li, 1989
 Ammophila parapolita (Fernald, 1934)
 Ammophila parkeri Menke, 1964
 Ammophila peckhami (Fernald, 1934)
 Ammophila peringueyi (Arnold, 1928)
 Ammophila philomela Nurse, 1903
 Ammophila picipes Cameron, 1888
 Ammophila pictipennis Walsh, 1869
 Ammophila pilimarginata Cameron, 1912
 Ammophila placida F. Smith, 1856
 Ammophila planicollaris Li and C. Yang, 1990
 Ammophila platensis Brèthes, 1909
 Ammophila poecilocnemis Morice, 1900
 Ammophila polita Cresson, 1865
 Ammophila procera Dahlbom, 1843
 Ammophila producticollis Morice, 1900
 Ammophila proxima (F. Smith, 1856)
 Ammophila pruinosa Cresson, 1865
 Ammophila pseudoheydeni Li and He, 2000
 Ammophila pseudonasuta Bytinski-Salz in de Beaumont and Bytinski-Salz, 1955
 Ammophila pubescens Curtis, 1836
 Ammophila pulawskii Tsuneki, 1971
 Ammophila punctata F. Smith, 1856
 Ammophila punctaticeps (Arnold, 1920)
 Ammophila punti Guichard, 1988
 Ammophila regina Menke, 1964
 Ammophila roborovskyi Kohl, 1906
 Ammophila rubigegen Li and C. Yang, 1990
 Ammophila rubiginosa Lepeletier de Saint Fargeau, 1845
 Ammophila rubripes Spinola, 1839
 Ammophila ruficollis F. Morawitz, 1890
 Ammophila ruficosta Spinola, 1851
 Ammophila rufipes Guérin-Méneville, 1831
 Ammophila rugicollis Gussakovskij, 1930
 Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758)
 Ammophila sarekandana Balthasar, 1957
 Ammophila sareptana Kohl, 1884
 Ammophila saussurei (du Buysson, 1897)
 Ammophila separanda F. Morawitz, 1891
 Ammophila shoshone Menke, 1967
 Ammophila sickmanni Kohl, 1901
 Ammophila silvestris Kirkbride, 1982
 Ammophila sinensis Sickmann, 1894
 Ammophila sjoestedti Gussakovskij, 1934
 Ammophila smithii F. Smith, 1856
 Ammophila stangei Menke, 1964
 Ammophila strenua Cresson, 1865
 Ammophila striata Mocsáry, 1878
 Ammophila strumosa Kohl, 1906
 Ammophila subassimilis Strand, 1913
 Ammophila tekkensis Gussakovskij, 1930
 Ammophila terminata F. Smith, 1856
 Ammophila touareg Ed. André, 1886
 Ammophila tsunekii Menke in Bohart and Menke, 1976
 Ammophila tuberculiscutis Turner, 1919
 Ammophila tyrannica Cameron, 1890
 Ammophila unita Menke, 1966
 Ammophila untumoris Yang and Li, 1989
 Ammophila urnaria Dahlbom, 1843
 Ammophila vagabunda F. Smith, 1856
 Ammophila varipes Cresson, 1865
 Ammophila vetuberosa Li and C. Yang in Li, Li and Yang, 1994
 Ammophila vulcania du Buysson, 1897
 Ammophila wahlbergi Dahlbom, 1845
 Ammophila wrightii (Cresson, 1868)
 Ammophila xinjiangana Li and C. Yang, 1989
 Ammophila zanthoptera Cameron, 1888

Примітки

Посилання 
 Bugguide.net . Genus Ammophila

Сфециди
Роди перетинчастокрилих